Osjorny (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

Siedlungen städtischen Typs:
 Osjorny (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Osjorny (Twer), SATO („geschlossene Stadt“) in der Oblast Twer

ländliche Siedlungen und Dörfer:
 in der Region Altai:
 Osjorny (Region Altai)
 in der Republik Baschkortostan:
 Osjorny (Baschkortostan)
 in der Oblast Belgorod:
 Osjorny (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Osjorny (Brjansk, Pogar), im Rajon Pogar
 Osjorny (Brjansk, Unetscha), im Rajon Unetscha
 in der Republik Burjatien:
 Osjorny (Burjatien)
 in der Oblast Irkutsk:
 Osjorny (Irkutsk, Bratsk), im Rajon Bratsk
 Osjorny (Irkutsk, Ussolje), im Rajon Ussolje
 in der Oblast Iwanowo:
 Osjorny (Iwanowo) (bis 2004 Siedlung städtischen Typs)
 in der Republik Kalmückien:
 Osjorny (Kalmückien)
 in der Republik Komi:
 Osjorny (Komi)
 in der Region Krasnodar:
 Osjorny (Krasnodar)
 in der Region Krasnojarsk:
 Osjorny (Krasnojarsk)
 in der Republik Mari El:
 Osjorny (Mari El)
 in der Republik Mordwinien:
 Osjorny (Mordwinien, Saransk), im Stadtkreis Saransk
 Osjorny (Mordwinien, Subowa Poljana), im Rajon Subowa Poljana
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Osjorny (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Osjorny (Nowosibirsk, Kuibyschew), im Rajon Kuibyschew
 Osjorny (Nowosibirsk), im Rajon Nowosibirsk
 Osjorny (Nowosibirsk, Tschistoosjornoje), im Rajon Tschistoosjornoje
 Osjorny (Nowosibirsk, Ust-Tarka), im Rajon Ust-Tarka
 in der Oblast Orenburg:
 Osjorny (Orenburg)
 in der Oblast Rjasan:
 Osjorny (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Osjorny (Rostow)
 in der Oblast Saratow:
 Osjorny (Saratow)
 in der Region Stawropol:
 Osjorny (Stawropol)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Osjorny (Swerdlowsk, Belojarski), im Stadtkreis Belojarski
 Osjorny (Swerdlowsk, Resch), im Stadtkreis Resch
 in der Oblast Tambow:
 Osjorny (Tambow)
 in der Republik Tatarstan:
 Osjorny (Tatarstan)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Osjorny (Tscheljabinsk, Agapowka), im Rajon Agapowka
 Osjorny (Tscheljabinsk, Kartaly), im Rajon Kartaly
 Osjorny (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), im Rajon Krasnoarmeiski
 in der Oblast Wladimir:
 Osjorny (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Osjorny (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Osjorny (Woronesch)

Siehe auch:
 Osjorsk (Begriffsklärungsseite)
 Osjory